Palazzo Barberini steht für folgende Paläste:

 Palazzo Barberini in Rom
 Palazzo Colonna Barberini in Palestrina, Latium
 Palazzo di Maffeo Barberini in Florenz
 Palazzo Orsini Barberini in Monterotondo, Latium, siehe Monterotondo (Latium) #Sehenswürdigkeiten

Siehe auch:
 Palast Barberini in Potsdam